Hannäus oder Hannaeus ist der Name folgender Personen:

 Georg Hannäus d. Ä. (1647–1699), deutsch-dänischer Mediziner und Philosoph
 Georg Hannaeus (Georg Hannäus d. J.; 1705–1750), deutsch-dänischer Mediziner